Александар Трифунович ():
 Александар Трифунович (нар. 1954) — югославський футболіст.
 Александар Трифунович (нар. 1967) — югославський баскетболіст.